Олеа́рчик () — польская фамилия.

 Олеарчик, Владислав (1898—1970) — польский футболист.
 Олеарчик, Эдвард — (1915—1994) — польский композитор.
  (1950) — израильский музыкант, участник группы «Каверет», сын Э. Олеарчика.
  — актёр, музыкант, басист группы .